Libertad hace referencia a varios artículos:

Conceptos 

 libertad, capacidad del ser humano para obrar según su propia voluntad. 
 libertad académica o libertad de cátedra, en la educación superior es la opción de elegir lo que enseñarará o investigará sin censura institucional;
 libertad asintótica, en física, propiedad de algunas partículas de debilitarse progresivamente a distancias menores;
 libertad colectiva, la que se da en grupos de personas;
 libertad condicional, medida alternativa a la privación de la libertad que se otorga al condenado cuando se cumplen ciertos requisitos;
 libertad de asociación, opción de unirse y formar grupos lícitos, y de retirarse de ellos;
 libertad de coacción, ausencia de determinación impuesta por un agente externo;
 libertad de contratación, opción de celebrar contratos y elegir con quién hacerlo, así como determinar su contenido;
 libertad de culto, opción de elegir libremente una o ninguna religión;
 libertad de expresión, opción de poder difundir libremente las ideas;
 libertad de información, protección a la libertad de expresión en Internet y tecnologías informáticas;
 libertad de prensa, opción de editar medios de comunicación sin el control del Estado;
 libertad de vientres, durante el proceso de abolición de la esclavitud fue la libertad que se otorgaba a los hijos de esclavas;
 libertad económica, concepto liberal por el cual la actividad económica se decidirá según lo atractivo del preco, sin interferencia del Estado;
 libertad individual, autonomía para definir una situación respecto a la acción de otros individuos;
 libertad intelectual, capacidad de expresar ideas sin limitaciones externas;
 libertad negativa, opción de realizar acciones ante ausencia de una coacción externa al individuo;
 libertad positiva, capacidad de hacer algo sin que se deba a la ausencia de factores que lo impidan;
 libertad provisional, estatus legal de las personas bajo procesos penales al finalizar la prisión preventiva;
 libertad real, opción de realizar una acción dada por la ausencia de impedimentos a su voluntad y por la capacidad propia de realizarlos;
 libertad sindical, opción de fundar sindicatos y agruparse en ellos para defender sus intereses;

Arquitectura 

 Edificio Libertad, sede de la Armada Argentina, Ciudad de Buenos Aires;
 Edificio Libertad, antigua sede de la Presidencia de la República (1985-2005) en Montevideo, Uruguay;
 Aeropuerto Internacional Libertad de Newark, aeropuerto del estado de Nueva Jersey, Estados Unidos;
 Estatua de la Libertad, en Nueva York, Estados Unidos;
 Parque Libertad, plaza principal de la ciudad de Santa Ana, El Salvador;
 Plaza Libertad, plaza del centro histórico de la ciudad de San Salvador, El Salvador;

Cultura 

 Libertad (Go) (juego del go), intersección vacía adyacente a una piedra en el tablero de Go;
 Libertad (moneda), serie de monedas mexicanas en oro y plata;
 Liberté, égalité, fraternité, Libertad, igualdad, fraternidad, lema de la Revolución francesa.

Deportes 

 Club Atlético Libertad de San Jerónimo Norte, institución deportiva de San Jerónimo Norte, Provincia de Santa Fe, Argentina; 
 Club Atlético Libertad (San Carlos), institución deportiva de Uruguay;
 Club Deportivo Libertad, institución deportiva de Sunchales, Provincia de Santa Fe, Argentina;
 Club Libertad, institución deportiva de Asunción, Paraguay;
 Estadio Departamental Libertad, estadio deportivo del equipo Deportivo Pasto, en San Juan de Pasto, Colombia;
 Libertad Fútbol Club, institución deportiva de Loja, Ecuador;

Islas 

 Isla de la Libertad, en Estados Unidos, famosa por la estatua de la Libertad;
 Isla Libertad o Isla de Ratas, en la Bahía de Montevideo;

Localidades y divisiones administrativas

Argentina 

 Libertad (Buenos Aires), localidad del partido de Merlo, Provincia de Buenos Aires;
 Villa Libertad, localidad del partido de San Martín, Provincia de Buenos Aires;
 Departamento Libertad, división administrativa de la Provincia del Chaco;
 Estación Libertad (Corrientes), localidad del departamento Monte Caseros, provincia de Corrientes;
 Colonia Libertad, localidad del departamento Monte Caseros, Provincia de Corrientes;
 Libertad (Jujuy), localidad de la Provincia de Jujuy;
 Puerto Libertad, localidad del departamento Iguazú, Provincia de Misiones, Argentina;
 Villa Libertad (Misiones), localidad del departamento Leandro N. Alem, Provincia de Misiones;
 Libertad (Santiago del Estero), localidad de la Provincia de Santiago del Estero;

Filipinas 

 Libertad de Taytay,  barrio de Taytay, Mimaro;

México 

 Puerto Libertad (Sonora), localidad del estado de Sonora;

Nicaragua 

 La Libertad, municipio del departamento de Chontales;

Uruguay 

 Libertad (Uruguay), localidad del departamento de San José;

Venezuela 

 Libertad (Barinas), localidad del estado Barinas;
 Libertad (Cojedes), localidad del estado Cojedes;
 Municipio Libertad (Anzoátegui), división administrativa del estado Anzoátegui;
 Municipio Libertad (Táchira), división administrativa del estado Táchira;
 Parroquia Libertad, división administrativa del estado Zulia;

Música 

 Libertad (álbum de La Ley);
 Libertad (álbum de Velvet Revolver);
 Libertad (canción), de 2011, interpretada por Christian Chávez & Anahí;
 Libertad (EP de Christian Chávez);
 Mi Libertad (álbum), álbum de Frankie Ruiz, de 1992.

Nombres comerciales 

 Hipermercados Libertad, cadena de hipermercados de Argentina;

Personas 

 Tania Libertad (1952-), cantante peruana nacionalizada mexicana;
 Albert Libertad, seudónimo de Joseph Albert, propagandista francés del anarquismo de fines del siglo XIX;
 Libertad Lamarque, actriz y cantante argentina;

Medios de comunicación 
 La Libertad. Periódico Moderado, un periódico impreso en Madrid entre 1863 y 1865.
 Libertad, periódico español publicado entre 1931 y 1979;
 ¡Libertad!, publicación anarquista de Buenos Aires, Argentina;
 Libertad Digital, diario español de Internet;
 Libertad Digital TV, cadena de televisión española;

Transporte 

 Avenida Libertad (Viña del Mar), avenida de Viña del Mar, Chile;
 Estación Libertad (Buenos Aires), estación ferroviaria ubicada en la localidad homónima del partido de Merlo, provincia de Buenos Aires, Argentina;
 Libertad (estación), estación fantasma del Metro de Santiago de Chile;
 Libertad (buque), buque de pasajeros de la naviera estatal ELMA de Argentina, conocido como 17 de Octubre entre 1950 y 1955;
 ARA Libertad (Q-2), fragata de la Armada Argentina;
 ARA Libertad (1892), buque de vapor de la Armada Argentina;
 Crucero Libertad, crucero de la clase cervera buque insignia de la Armada Republicana Española, conocido como Príncipe Alfonso durante la Monarquía y como Galicia tras la Guerra Civil Española;
 Libertad I, satélite artificial miniaturizado creado por la Universidad Sergio Arboleda, Colombia;

Audiovisual 

 Libertad, miniserie de televisión de Movistar+.
 Libertad, película española dirigida por Clara Roquet.